«Золотая перчатка» Главной лиги бейсбола (официально Rawlings Golden Glove Award) — ежегодная награда, вручаемая лучшим бейсболистам по игре в защите. Учреждена фирмой  в 1957 году. Обладатели приза определяются опросом менеджеров и тренеров команд, голосование за представителей своего клуба запрещено. Итоги голосования дают 75 % зачётных баллов. Оставшиеся 25 % определяются на основе саберметрической статистики  (с 2013 года).

Первым обладателем приза среди питчеров в 1957 году стал . Рекордсменом по количеству наград является бывший игрок «Чикаго Кабс» и «Атланты Брэйвз» . Всего он получил 18 наград и признавался лучшим питчером по игре в защите подряд с 1990 по 2002 год. До 2007 года лидерство по количеству «Золотых перчаток» среди питчеров удерживал , в активе которого 16 наград, полученных подряд.

Действующими обладателями приза являются Даллас Кайкел в Американской лиге и Зак Гринки в Национальной.

Условные обозначения 
 PO — путауты (); общее количество аутов, сделанных в защите.
 A — передачи (); передача записывается в статистику игрока, последнего коснувшегося мяча перед аутом).
 E — ошибки (); действие игрока, повлекшее перемещение бэттера или раннера на одну или несколько баз.
 DP — дабл-плей.
 FP% — процент успешных действий в защите, рассчитывается по формуле 
 WP — количество «диких мячей» ().
 BK — количество боков ().
 CS% — процент ловли на краже баз.
 PkO — пик-оффы.

Обладатели награды в Американской лиге

Обладатели награды в Национальной лиге

Примечания

Ссылки 
 Список обладателей награды на сайте MLB
 Список обладателей награды на rawlings.com

Золотая перчатка